

Sigle 
 Allied Irish Banks – banca irlandese
 Anti incendio boschivo
 Associazione italiana biblioteche – associazione professionale dei bibliotecari italiani

Codici 
 AIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anita Bay (Stati Uniti)
 aib – codice ISO 639-3 della lingua aini

Altri progetti